Кубок мира по биатлону сезона 1995/1996 годов — серия международных соревнований по биатлону, состоявшая из 6 этапов. Результаты выступления на 31-м Чемпионате мира, который проходил в немецком Рупольдинге с 3 февраля по 11 февраля 1996 года, также были учтены в общем зачёте Кубка мира.

Места проведения 
  Эстерсунд — с 7 декабря по 10 декабря
  Хольменколлен — с 14 по 17 декабря
  Антхольц — с 11 по 14 января
  Осрблье — с 18 по 20 января
  Рупольдинг — с 3 по 11 февраля (чемпионат мира)
  Поклюка — с 7 по 10 марта
  Хохфильцен — с 14 по 17 марта

Этапы

Первый этап  Эстерсунд (7 декабря — 10 декабря 1995 года)

Второй этап  Хольменколлен (14 декабря — 17 декабря 1995 года)

Третий этап  Антхольц (11 января — 14 января 1996 года)

Четвертый этап  Осрблье (18 января — 20 января 1996 года)

Чемпионат мира  Рупольдинг (3 февраля — 11 февраля 1996 года)

Пятый этап  Поклюка (7 марта — 10 марта 1996 года)

Шестой этап  Хохфильцен (14 марта — 17 марта 1996 года)

Общий зачёт 
Зачет проводился по сумме выступлений участников в 14-ти проведенных в сезоне личных гонках (7 спринтов и 7 индивидуальных гонок). По итогам каждой гонки, первые 25 спортсменов получали зачетные очки от 30-и за первое место до 1-го за 25-е. При окончательном подведении итогов не принимались в расчёт 2 худших результата в спринтерских гонках и 2 худших результата в индивидуальных гонках.

Система начисления очков

Общий зачёт Кубка мира среди мужчин

Общий зачёт Кубка мира среди женщин

Примечания 

Кубки мира по биатлону